YJA steht für:
 Flughafen Jasper, Jasper (Alberta), Kanada (IATA-Code)
 YJA STAR (Yekîtîya Jinên Azad, „Einheit der freien Frau“), kurdischer Frauenkampfverband

Abkürzung